Blue Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Point (Effingham County, Illinois)
 Blue Point (Wayne County, Illinois)
 Blue Point (Maine), im Cumberland County
 Blue Point (New York), im Suffolk County

Blue Point ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Blue Point Branch, Fließgewässer im Dorchester County, Maryland
 Blue Point Creek, Fließgewässer im Effingham County, Illinois
 Blue Point Cove, See im St. Martin Parish, Louisiana

Sonstiges:
 Blue Point (King George Island), Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis